Степа́н Жуко́вский: Жуковский, Степан Михайлович (1818—1877) — русский государственный деятель.
 Жуковский, Степан Степанович (1788—1864) — генерал-майор, начальник штаба Отдельного Кавказского корпуса.